Perrier puede aludir o hacer referencia a varios artículos de Wikipedia:

Patronímicos (antropónimos) 

 Carlo Perrier (1886-1948), químico y mineralogista italiano.
 Emilio Sánchez Perrier (1855-1907), paisajista y acuarelista español que también desarrolló temas orientalistas.
 François Perrier (1833-1888), militar y geógrafo francés.
 Jacques Pierre Perrier (1924-), exjugador de baloncesto francés.
 Jean Octave Edmond Perrier (1844-1921), naturalista, zoólogo, y botánico francés.

Toponimia 
 Le Perrier, población y comuna francesa, en la región de Países del Loira, departamento de Vendée, Francia.
 Perrier, población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Puy-de-Dôme, Francia.

Miscelánea 
 Perrier, agua mineral carbonatada embotellada procedente del manantial des Bouillens (conocido desde 1903 como manantial Perrier), en Vergèze, Gard, Francia.
 Perrier-Jouët, marca de champán fundada en Epernay, Francia.